Первая лига 1945 () — 8-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Группа А

Группа В

Матчи за чемпионство

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1945
Албания
1945 год в Албании